Obodnica je lahko:
 Obodnica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Obodnica Gornja (Bosna in Hercegovina)